Richard Lyons kan syfta på bland andra:

* Richard Lyons, 1:e viscount Lyons (1817–1887), brittisk diplomat
 Richard Lyons (matematiker) (född 1945), amerikansk matematiker
 Richard Lyons (racerförare) (född 1979), brittisk racerförare